

Persone 
 Toy (1977) – calciatore capoverdiano

Codici 
 TOY  – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Toyama (Giappone)

Musica 
 Toy  – gruppo musicale inglese di rock psichedelico attivo dal 2010
 Toy  – album del 2001 inedito di David Bowie
 Toy  – album dei Toy del 2012
 Toy  – album degli Yello del 2016
 Toy – singolo di Netta Barzilai del 2018

Altro 
 Toy  – nel writing, artista inesperto o incompetente